GYS est un sigle qui peut désigner :
 , une exposition agricole annuelle qui se déroule sur le Great Yorkshire Showground en Angleterre ;
 , une compagnie manufacturière française.

 Leda Gys (1892-1957, une actrice italienne du cinéma muet ;
 Robert Gys (1901-1977), un chef décorateur français.